Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 20 Европском првенству у атлетици у дворани 1989. године одржано је 18. фебруара.  у Хагу, (Холандија).   
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1989. у Лијевену није бранила Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовалло је 13 такмичарки из 11 земаља.

  Белгија (2)
  Бугарска (1)
  Финска (1)
  Француска (1) 
  Грчка (2)
  Италија (1) 
  Норвешка (1) 
  Румунија (1) 
  Шведска (1) 
  Западна Немачка (1)
  Југославија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1988. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 1989. године пре почетка првенства 18. фебруара 1989, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 1988..

Освајачи медаља

Резултати

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 20. Европског првенства у дворани 1970—1989.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1989. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1989. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1989.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани